EDEG steht für:
 European Diabetes Epidemiology Group
 Flugplatz Gotha-Ost (ICAO-Code)

Abkürzung